Министр внутренних дел Франции () — министерский пост в Правительстве Франции, является одним из наиболее важных государственных должностей кабинета, ответственным за следующее:
 Общая внутренняя безопасности страны, в отношении преступных действий или природных катастроф:
 в том числе основные правоохранительные силы (см. Полиция во Франции):
 Французская национальная полиция;
 Французская жандармерия для большинства оперативных целей;
 Гражданская оборона и управление безопасности — Sécurité Civile;
 суб-директорат Sapeurs-Pompiers или пожарных;
 предоставление документов, удостоверяющих личность (паспорта, удостоверения личности) и водительских прав через сеть префектур;
 отношения между центральным правительством и местными органами власти;
 логистики и организации выборов, на национальном и префектурном уровней (но результаты выборов находятся под наблюдением Конституционного совета или административных судов);
 регулирование иммиграции и предотвращение незаконной иммиграции;
 интеграции легальных иммигрантов (профессиональной, лингвистической, жилищной и т. д.);
 все префекты и суб-префекты департаментов подчинены министру внутренних дел;
 Министр внутренних дел также и министр культов и формально консультируется в процессе назначения католических епархиальных епископов (Соглашение Бриана-Черетти).

В то время как министерство внутренних дел осуществляет надзор за полицией, оно не контролирует уголовных расследований, уголовные расследования проводятся под надзором судебных органов.

Штаб-квартиры министерства находятся на площади Бово, напротив Елисейского дворца. «Пляс Бово» часто используется в качестве метонима для министерства.

В настоящее время министром внутренних дел является Жеральд Дарманен (с 6 июля 2020 года).

Министры внутренних дел Франции с 1790 года

Конституционная монархия (1790—1792)

Первая республика (1792—1804)

Первая империя (1804—1814)

Первая реставрация Бурбонов (1814—1815)

Сто дней

Вторая реставрация Бурбонов (1815—1830)

Июльская монархия (1830—1848)

Вторая республика (1848—1852)

Вторая империя (1852—1870)

Третья республика (1870—1940)

Режим Виши (1940—1944)

Свободная Франция (1941—1944)

Временный режим (1944—1946) и Четвёртая республика (1946—1958)

Пятая республика (1958—)

См. также 
 Премьер-министр Франции;
 Министр иностранных дел Франции;
 Министр финансов Франции;
 Министр юстиции Франции;
 Министр обороны Франции.

Ссылки 

 Официальный сайт на французском

Франция